Ча́ннел ( — «канал, пролив, русло»):
 Острова Чаннел () — группа островов в Тихом океане, близ побережья южной Калифорнии.
 Чаннел-Айлендс — национальный парк США; включает в себя пять из восьми островов Чаннел.

См. также 
 Нормандские острова (, ; ; английское название — ) — острова в Атлантическом океане, в проливе Ла-Манш () между Великобританией и Францией.
  — бывшая английская авиакомпания (1978—2006).
 Канал (стр. значений)